Steve Roper est un nom américain.

Personne 
 Steve Roper, spécialiste d'alpinisme américain.

Personnage de fiction 
 Steve Roper, héros du comic strip d'aventure américain Steve Roper and Mike Nomad (1936-2014).